Steinacker ou Steinäcker peut faire référence à :
 Steinacker (1870–1944)
 Steinacker, un artiste-peintre
 Alfred Steinacker  (1838-1914), un artiste-peintre 
 Carl Steinacker, un artiste-peintre
 Carl Steinacker (1785-1815), compositeur et maître de chapelle à Vienne
 Edmund Steinacker (1838–1929), personnalité politique
 Eduard Steinacker (1839–1893)
 Ernst Steinacker (1919–2008), sculpteur
 Fritz Steinacker (1921-), avocat 
 Hans Steinacker (1932-), polémiste
 Hermann Joseph von Steinäcker (1819-1846), un artiste-peintre
 Karl Steinacker (1801–1847), avocat
 Karl Steinacker (1872–1944), historien de l'art
 Peter Steinacker (1943–2015), théologien 
 Wilhelm Ferdinand Steinacker (1792–1864), juriste

Références